Jméno a příjmení Theodor Wolf se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Theodor Wolf (katecheta) – český římskokatolický kněz, tajný papežský komoří a poslanec moravského zemského sněmu (1843–1906)
 Theodor Wolf (malíř) – švýcarský malíř zátiší (1770–1818)
 Theodor Wolf (přírodovědec) – německý římskokatolický kněz, jezuita a přírodovědec (1841–1924)

Související články 

 Theodor Wolff
 Cena Theodora Wolffa